Сульфид железа — бинарное неорганическое соединение железа и серы:
 Сульфид железа(II) — FeS;
 Сульфид железа(II,III) — FeS;
 Сульфид железа(III) — FeS (нестабилен);
 Дисульфид железа(II) — FeS.

В природе эти вещества образуют ряд минералов:
 Пирит, или серный колчедан, железный колчедан — кубический дисульфид железа FeS
 Марказит, или лучистый колчедан — орторомбический дисульфид железа FeS
 Пирротин, или магнитный колчедан — FeS (где ), или FeS
 Троилит FeS, предельный случай пирротина.
 Грейгит или мельниковит, форма сульфида железа(II,III) (FeS), аналог магнетита FeO;
 Маккинавит, FeS (где );

См. также 
 Сульфид железа(III)-калия
 Сульфид железа(II)-меди(II)
 Халькопирит
 Колчеданы

 
Минералы железа
Соединения железа по алфавиту